
Molekulska formula -{C6H8}- se može odnositi na:

 1,3-Cikloheksadien
 1,4-Cikloheksadien
 Metilciklopentadien